Roger de Montgommery (ou Montgomery, Montgoméri) peut se référer à deux personnes :

 Roger  de Montgommery († avant 1048), seigneur de Montgommery ;
 Roger II de Montgomery dit Roger le Grand (vers 1030 – ),  comte de Shrewsbury, seigneur de Montgommery, vicomte de l'Hiémois, et sire d'Alençon, compagnon du Conquérant. Fils du précédent.
 Roger le Poitevin († entre 1123 et 1140), lord de l'honneur de Lancaster et d'Eye, fils du précédent.